Керхов:

Фамилии 
 Паттинама Керхов, Лесли (род. 1991) — нидерландская теннисистка.

Топонимы 
 Кёрхов — бывшая коммуна в Германии.